Olimpiada Bibliologiczna i Informatologiczna – interdyscyplinarna olimpiada szkolna z zakresu wiedzy o bibliologii i informatologii, organizowana od roku szkolnego 2013/2014 przez Katedrę Informatologii i Bibliologii Uniwersytetu Łódzkiego, we współpracy z Towarzystwem Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich. Funkcjonowała w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad. W olimpiadzie mogli brać udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

Patronem olimpiady było m.in. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Inicjatywa została zawieszona decyzją Komitetu Głównego od września 2019 roku.

Historia

I Olimpiada 
Patronami Olimpiady zostali: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz rektor Uniwersytetu Łódzkiego i dziekan Wydziału Filologicznego. Patronat medialny objęły: Biblioteka w Szkole i „Poradnik Bibliotekarza. Współorganizatorem było Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich (TNBSP). W Olimpiadzie wzięło udział 48 uczniów (z 11 województw). W II etapie znalazło się 38, a w III 20 uczestników. Zwyciężyła uczennica Zespołu Szkół nr 2 w Wałbrzychu Marika Rybak. Nagrodami były czytniki e-booków oraz książki ufundowane przez TNBSP.

II Olimpiada 
W drugiej edycji do dotychczasowych patronów dołączyło Kuratorium Oświaty w Łodzi. W I etapie udział wzięło 131 uczniów, ( z 14 województw). W II etapie uczestniczyło 77, a w III 23 uczestników. Finał obejmował część teoretyczną (ustną) i praktyczną (wyszukiwanie, selekcjonowanie, dokumentowanie i prezentacja informacji z wykorzystaniem Internetu). Zwyciężył Adrian Szczupak z III LO im. M. Kopernika w Kaliszu. Nagrodami były indeksy na kierunki Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo lub Informacja w środowisku cyfrowym. Firma Qulto ufundowała czytniki e-booków i firmowe gadżety.

III Olimpiada 
W I etapie trzeciej edycji wzięło udział 221 uczniów ( z 15 województw). W II etapie uczestniczyło 120, a w III 24 uczestników. Etap finałowy tak jak rok wcześniej obejmował część teoretyczną i praktyczną. Zwyciężyła Maria Majkowska z II LO im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie.

IV Olimpiada 
W czwartej edycji wzięło udział 100 uczniów. Zwyciężyła Aleksandra Bułas z II LO im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie.

V Olimpiada 
Zwyciężył Dominik Golec z II Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Jana Zamojskiego z Lublina.

VI Olimpiada 
Zwyciężyła Julia Cichosz z Publicznego Liceum Ogólnokształcącego UŁ im. Sprawiedliwych wśród Narodów Świata w Łodzi

Cele 
Celem olimpiady jest:
 rozbudzenie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych zainteresowań związanych z książką, informacją, kulturą czytelniczą i biblioteką,
 inspirowanie twórczych postaw i eksponowanie znaczenia pracy intelektualnej w życiu zawodowym i społecznym nauczycieli i uczniów,
 kształcenie i wychowywanie młodzieży do życia w społeczeństwie informacyjnym oraz traktowania informacji jako szczególnego dobra niematerialnego,
 wyrabianie postawy poszanowania dla dóbr kultury narodowej w dobie powszechnej globalizacji oraz właściwe pojmowanie działalności bibliotek, archiwów i fundacji gromadzących piśmienniczy dorobek narodowy,
 umożliwienie uczniom prezentacji na szerszym forum swoich pasji, pomysłów, wiedzy i umiejętności w zakresie tematycznym olimpiady,
 umożliwienie nauczycielom bibliotekarzom oraz nauczycielom przedmiotowym prezentacji na szerszym forum efektów swojej pracy z uczniem w zakresie tematycznym olimpiady,
 skrócenie ścieżki postępowania rekrutacyjnego na studiach licencjackich I stopnia na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo laureatom i finalistom III Etapu olimpiady,
 pozyskanie studentów świadomych swoich decyzji w kwestii wyboru kierunku studiów bibliologicznych i informatologicznych,
 promocja zawodu bibliotekarza i pokrewnych profesji,
 integracja środowiska akademickiego, oświatowego i zawodowego.

Etapy 
 I etap (szkolny)
 II etap (okręgowy)
 III etap (finał)

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Bibliologia
Informacja naukowa
Bibliologiczna i informatologiczna
Społeczeństwo informacyjne
Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego